Hunton – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Hunton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)